L'Univers de Rajotte 2 est le titre de la deuxième compilation lancée par l'animateur Claude Rajotte en 2009.

Liste des pistes 
 Glitch (Logistics)
 Tko (Misteur Valaire)
 Do not panic (High Tone)
 Nightflight Feat, Bajka (Bonobo)
 Across the Desert (Komodo)
 Fractales (Apparat)
 C'était la Première Fois (011)
 Tokyo Loading (Strider)
 Healing Process (Kjell)
 Evil Ways (Willie Bobo)
 Riser Primptemps (CLH)
 Coisa Do Gringo (Zero DB)
 Frost Bite (Everlight)

Album musical sorti en 2009